Upravno delitev Srbije določa Zakon o teritorijalni organizaciji in lokalni samoupravi iz leta 1991. Nosilci lokalne samouprave v Srbiji so občine, mesta in druga naselja, uredba iz leta 1992 pa je uvedla še 29 okrožij.

Uradna delitev vključuje tudi avtonomni provinci Vojvodina in Kosovo in Metohija (krajše Kosovo). Vlada Kosova je leta 2008 razglasila neodvisnost od Srbije, priznalo jo je 108 držav, vendar je Srbija in Organizacija združenih narodov ne priznavata.

Seznam okrožij in občin

Mesto Beograd

Severnobačko upravno okrožje

Srednjobanatsko upravno okrožje

Severnobanatsko upravno okrožje

Južnobanatsko upravno okrožje

Zapadnobačko upravno okrožje

Južnobačko upravno okrožje

Sremsko upravno okrožje

Mačvansko upravno okrožje

Kolubarsko upravno okrožje

Podunavsko upravno okrožje

Braničevsko upravno okrožje

Šumadijsko upravno okrožje

Pomoravsko upravno okrožje

Borsko upravno okrožje

Zaječarsko upravno okrožje

Zlatiborsko upravno okrožje

Moravičko upravno okrožje

Raško upravno okrožje

Rasinsko upravno okrožje

Nišavsko upravno okrožje

Topličko upravno okrožje

Pirotsko upravno okrožje

Jablaničko upravno okrožje

Pčinjsko upravno okrožje

Kosovsko upravno okrožje

Pećko upravno okrožje

Prizrensko upravno okrožje

Kosovsko-mitrovačko upravno okrožje

Kosovsko-pomoravsko upravno okrožje

Sklici in opombe

Viri 
 Republika Srbija - republički zavod za statistiku

Politika Srbije
Srbija